Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Краснодар» с 2008 года. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в чемпионатах страны. Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами чемпионата России в указанном сезоне.

Расшифровка сокращений 

 М — Матчи
 В — Выиграно
 Н — Ничьи
 П — Проиграно
 О — Очки
 A — первый по силе чемпионат
 B — второй по силе чемпионат
 Зон. Турн. — Зональный турнир
 1Q — Первый квалификационный рауанд
 2Q — Второй квалификационный рауанд
 3Q — Третий квалификационный рауанд
 1R — 1раунд
 2R — 2раунд
 3R — 3раунд
 Плей-офф — Раунд плей-офф
 Группа — Групповой этап
 Группа1 — Первый групповой этап
 Группа2 — Второй групповой этап
 1/16 — 1/16 финала
 1/8 — 1/8 финала
 1/4 — Четвертьфинал
 1/2 — полуфинал
 Ф — Финалист
 П — Победитель

Легенда

Описание сезонов

Россия (2008 — н. в.) 

• по состоянию на 7 ноября 2020

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 на сайте FootballFacts.ru

 
Краснодар